Plusieurs villes possèdent une rue Sergent-Blandan, d'après le nom de Jean Pierre Hippolyte Blandan, militaire et héros de la conquête de l'Algérie par la France :

Rue du Sergent-Blandan à Oran, débaptisée après la guerre d'Algérie.

Rue du Sergent-Blandan à Issy-les-Moulineaux.
Rue du Sergent-Blandan à Lyon.
Rue du Sergent-Blandan à Nancy.

Sergent-Blandan Rue